Rockwell har flere betydninger:

Rockwell International – amerikansk flyfabrik, chipproducent mm.
Rockwell (musiker) – kustnernavn for den amerikanske musiker i 1980'erne, Kennedy William Gordy, kendt for sangen "Somebody's Watching Me"
Rockwell (skala) – skala som angiver et materiales hårdhed ved indtrykning og deformeringsgrad